Milroy ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Milroy (* 1978), kanadischer Badmintonspieler
 Duncan Milroy (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Huston Milroy (1816–1890), US-amerikanischer Generalmajor
 William Milroy (* 1980), kanadischer Badmintonspieler

Milroy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Milroy (Illinois)
 Milroy (Indiana)
 Milroy (Minnesota)
 Milroy (North Dakota)
 Milroy (Pennsylvania)
 Milroy (West Virginia)

Siehe auch:

 Milroy-Krankheit